Александр Александрович Гирс:
 Гирс, Александр Карлович (1815—1880) — российский сенатор, действительный тайный советник.
 Гирс, Александр Карлович (1785—1859) — генерал майор Русской императорской армии; отец адмирала К. А. Гирса.